

Черкаськ — село, Саркандський район, Жетисуська область

Черкаськ — село, Тюхтетський район, Красноярський край

 Черкаськ — колишня назва станиці Старочеркаська, Ростовська область